בְּרֵאשִׁית (bərē'šīṯ), é a primeira palavra hebraica encontrada na primeira parashá, cujo significado é, "no princípio". É a primeira porção semanal da Torá (parshah) no ciclo anual judaico de leitura da Torá. A parashá consiste em  - . Os judeus a leêm no primeiro shabat após a Simchat Torá, geralmente em outubro. Os judeus também leêm a parte inicial da parashá,  - , como a segunda leitura da Torá para a Simchat Torah, depois de ler as últimas partes do livro de Deuteronômio, a parashá V'Zot HaBerachah,  - .

Na parashá, Deus cria o mundo, Adão e Eva. Entretanto, eles cometem o primeiro pecado e Deus expulsa-os do Jardim do Éden. Um de seus filhos, Caim, torna-se o primeiro assassino por matar seu irmão Abel por inveja. Adão e Eva também têm outros filhos, cujos descendentes povoam a Terra, mas cada geração torna-se cada vez mais degenerada até que Deus decide destruir a humanidade. Apenas um homem, Noé, encontra favor aos olhos de Deus.

Leituras semanais da Torá
Livro do Gênesis
Enoque